La rue Rabelais est un odonyme en l'honneur de l'humaniste et écrivain français de la Renaissance François Rabelais (1483 ou 1494-1553). Il peut désigner :

Rue Rabelais à Anderlecht ;
 Rue Rabelais à Louvain-la-Neuve ;
 Rue Rabelais à Mons.

Rue Rabelais à Lyon ;
 Rue Rabelais à Marseille ;
 Rue Rabelais à Paris ;
 Rue Rabelais à Rennes.

Homonymie de toponyme